La Chiesa cattolica venera come santi diverse persone di nome Mario
 San Mario, martire a Roma con i santi Marta, Audiface e Abaco (memoria il 19 gennaio)
 San Mario, abate di Bodon (memoria il 27 gennaio)
 San Mario di Avenches, vescovo di Avenches e poi di Losanna (memoria il 31 dicembre)